Ел Рекодо има више значења:

 Ел Рекодо (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рекодо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рекодо (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рекодо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Рекодо (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Рекодо (Флоренсио Виљареал), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Рекодо (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Рекодо (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Рекодо, Ел Салто (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рекодо (Ел Лимон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рекодо, Ел Капомо (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рекодо (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рекодо (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Рекодо (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Рекодо (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Рекодо (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Рекодо (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Рекодо (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рекодо (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рекодо (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рекодо (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рекодо (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рекодо (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рекодо (Сантос Рејес Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Рекодо (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Рекодо (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Рекодо (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Рекодо (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Рекодо (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Рекодо (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Рекодо (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Рекодо (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Рекодо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Рекодо (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Рекодо, Ехидо ел Сасабе (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Рекодо (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Рекодо (Окитоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Рекодо (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Рекодо (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Рекодо (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рекодо (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рекодо, Хесус Родригез (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рекодо (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рекодо (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рекодо, Норберто Моралес Валдез (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рекодо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекодо, Фелис Медина Родригез (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику